

Patronyme 
Variante orthographique : Ayyachi.

Sidi M'hamed el-Ayachi (1563-1641), marabout et chef militaire marocain ;
 Abdellah el-Ayachi (), voyageur, poète et faqih marocain ;
 Abdelrahman Ayachi (1980-2013), islamiste et chef rebelle franco-syrien ;
 Bassam Ayachi (né en 1946), imam et prédicateur franco-syrien ;
 Mohamed Ayachi (1934-1998), footballeur tunisien ;
 Mohamed Ayachi Ajroudi (né en 1951), homme d'affaires tunisien ;
 H’mida Ayachi (née en 1958), journaliste et femme de lettres algérienne ;
 Zohra Ayachi (née en 1988), footballeuse française ;

Toponyme 
 Le djebel Ayachi, un sommet du Haut Atlas, au Maroc.

Homonymie de patronyme